Винг:

 Винг, Анна (1914—2013) — английская актриса.
 Винг, Тоби (1915—2001) — американская хористка и киноактриса 1930-х годов.
 Винг, Шон (род. 1982) — американский певец и актёр.
 Винг — певица. По её имени назван эпизод сериала «Южный парк» «Винг».